Vi sono molte cattedrali e concattedrali dedicate all'Immacolata Concezione in tutto il mondo. Fra queste:

Africa 
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Sumbe (Angola)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Huambo (Angola)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Chimoio (Mozambico)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Maputo (Mozambico)

America centrale e meridionale 
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a San Luis (Argentina)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a La Plata (Argentina)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione ad Abaetetuba (Brasile)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Ponta de Pedras (Brasile)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Sobral (Brasile)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Bogotà (Colombia)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Santa Fe de Antioquia (Colombia)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Cuenca (Ecuador)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Saint George's (Grenada)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Comayagua (Honduras)
 Concattedrale dell'Immacolata Concezione a Basseterre (Saint Kitts e Nevis)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Castries (Saint Lucia)

 Cattedrale dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine a Monterrey (Messico)

 Cattedrale metropolitana dell'Immacolata Concezione a Manaus, (Brasile)

America settentrionale
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Mobile (Stati Uniti d'America)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Denver (Stati Uniti d'America)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Syracuse (Stati Uniti d'America)

Asia 
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Hong Kong (Cina)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Pechino (Cina)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Hangzhou (Cina)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Nanchino (Cina)
Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Yangon (Birmania)

Europa
 Concattedrale dell'Immacolata Concezione a Bosa (Italia)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione ad Antivari (Montenegro)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Cordova (Spagna)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Monte Carlo (Principato di Monaco)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Mosca (Russia)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Ozieri (Italia)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Salonicco (Grecia)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Sligo (Irlanda)
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Ternopil' (Ucraina)

Oceania
 Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Perth (Australia)
Cattedrale dell'Immacolata Concezione ad Apia (Samoa)